Carataunas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carataunas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Carataunas (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar